Miejscowości w Polsce:
 Sochocino-Badurki
 Sochocino-Czyżewo
 Sochocino-Praga